Andròmac d'Elis, militar d'Elis.
 Andròmac de Tauromenion, tirà de Tauromenion (Sicília).
 Andròmac de Xipre militar i almirall xipriota.
 Andròmac d'Aspendos, militar al servei dels ptolemeus
 Andròmac (pare d'Aqueu), noble macedoni, pare d'Aqueu
 Andròmac (ambaixador), ambaixador grecoegipci
 Andròmac  (Andromachus, Ἀνδρόμαχος), escriptor i gramàtic grec esmentat a uns Scholia sobre Homer. Podria ser l'autor de l'obra Etymologicum Magnum.
 Andròmac (retòric) retòric grec
 Andròmac el vell, metge grec
 Andròmac el jove, metge grec

Referències 
Bona part de les referències sobre els personatges de l'època clàssica amb aquest nom provenen de: